Atlantogenata —  таксон (подкогорта, магнотряд) плацентарных млекопитающих, выделенный в 2007 году, на основе молекулярных исследований.

Кладограмма

Внутренняя классификация 
 Надотряд Ксенартры
 Отряд Броненосцы
 Отряд Неполнозубые
 Надотряд Афротерии
 Грандотряд Полукопытные
 Миротряд Tethytheria
 Отряд Сирены
 Отряд Хоботные
 Отряд Даманы
 Грандотряд Afroinsectiphilia
 Миротряд Afroinsectivora
 Отряд Прыгунчики
 Отряд Афросорициды
 Подотряд Tenrecomorpha
 Подотряд Златокротовые
 Отряд Трубкозубые

Галерея

Примечания 

Плацентарные